Župnija Št. Janž je lahko:

 Župnija Št. Janž na Dravskem polju - Starše, Nadškofija Maribor
 Župnija Št. Janž pri Dravogradu, Nadškofija Maribor

Glej tudi 

 Župnija Šentjanž, Škofija Novo mesto
 Župnija Šentjanž na Vinski Gori, Škofija Celje